Il doppio del torneo di tennis TEAN International 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Jérémy Chardy e Predrag Rusevski 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Marcel Granollers /  Santiago Ventura (semifinali)
 Leonardo Azzaro /  Lovro Zovko (Campioni)

 Thiemo De Bakker /  Igor Sijsling (quarti di finale)
 Sebastián Decoud /  Martín Vilarrubi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

TEAN International 2007